Eudes de Orleans-Braganza (Mandelieu-la-Napoule, 8 de junio de 1939 – Río de Janeiro, 13 de agosto de 2020) fue el segundo hijo del príncipe Pedro Henrique de Orleans-Braganza, entonces jefe de la Casa Imperial de Brasil, y la princesa María Isabel de Baviera. Don Eudes renunció a sus derechos dinásticos al trono de Brasil, para sí mismo y para su futura descendencia, el 3 de junio de 1966, perdiendo el título de Príncipe de Brasil, pero conservando el título de Príncipe de Orleans y Bragança.

Matrimonios

El príncipe Eudes se casó primero el 6 de junio de 1966 con Ana María de Moraes e Barros (nacida en 1945, São Paulo), hija de Luis de Moraes e Barros y de su esposa, María do Carma Cerqueira, debido a que ella no era miembro de una familia reinante o que previamente había reinado, tuvo que renunciar a sus derechos de sucesión para sí mismo y su descendencia. Ellos se divorciaron oficialmente el 22 de marzo de 1976. De su primer matrimonio, el príncipe Eudes tiene dos hijos: 

Luis Felipe de Orleans-Braganza, nacido el 3 de abril de 1969, en Río de Janeiro. Es una conocida personalidad brasileña.
Ana Luisa de Orleans-Braganza, nacida el 19 de junio de 1971, en Río de Janeiro. Casada el 18 de mayo de 1996, con Paulo Ibrahim Mansur (nacido el 2 de febrero de 1962), con quien tiene dos hijos, Rodrigo Rui, nacido el 19 de julio de 1997, y Guillermo, nacido el 13 de noviembre de 2003.

El 26 de marzo de 1976, Eudes se casó por segunda vez con Mercedes Williams Neves da Rocha. Juntos tienen cuatro hijos: 

Eudes de Orleans-Braganza, nacido el 17 de diciembre de 1977, Río de Janeiro. Se casó con Patricia Landau, el 15 de marzo de 2008. Tienen gemelos, Eudes y Valentina nacidos el 8 de junio de 2011.
María Francisca de Orleans-Braganza, nacida el 18 de agosto de 1979, en Río de Janeiro. Se casó con Bernardo de Almeida Braga Ratto (hijo del director de teatro Gianni Ratto y empresaria Kati Almeida Braga) con quien tiene un hijo, Lucas, nacido el 23 de diciembre de 2007.
María Antonia de Orleans-Braganza, nacida el 18 de agosto de 1979, en Río de Janeiro. Gemela de la princesa María Francisca. Se casó con Eduardo de Carvalho Moreira (hijo del embajador César Moreira de Faria Domingues), el 15 de junio de 2007 en la Rectoría da Capela, en Río de Janeiro.
Guido de Orleans-Braganza, nacido el 8 de octubre de 1984, en Río de Janeiro.

Ancestros

Referencias 

Nobles de Brasil
Casa de Braganza
Dinastía de Orleans
Casa Imperial de Brasil
Príncipes de Brasil